La Confession d'un enfant du siècle est un roman français d'Alfred de Musset, publié en 1836.

Il en a été tiré deux adaptations cinématographiques :
 La Confession d'un enfant du siècle, téléfilm français de Claude Santelli (1974) ;
 Confession d'un enfant du siècle, film français de Sylvie Verheyde (2012).

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de titre